Tomaschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Tomaschitz (1866–1942), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Kurt Tomaschitz (1961–2008), österreichischer Althistoriker und Epigraphiker